Мокрица — многозначный термин:
 Мокрица — представитель равноногих ракообразных (Isopoda) из подотряда Oniscidea;
 Мокрица, или Звездчатка средняя () — травянистое растение семейства Гвоздичные.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Мокрица —  деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Мокрица — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Мокрица — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Мокрица — деревня в Островском районе Псковской области.

См. также 

 Мокрицы
 Мокрицами часто называют обитающих в жилых домах сахарных чешуйниц.